Хосе Марија Гутијерез Ернандез (; рођен 31. октобра 1976), познат као Гути, бивши је шпански фудбалер и репрезентативац који је тренутно помоћник тренера турског Бешикташа.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Голови за репрезентацију

Референце

Спољашње везе 
 
 

Рођени 1976.
Шпански фудбалери
Фудбалери Реал Мадрид Кастиље
Фудбалери Реал Мадрида
Фудбалери Бешикташа
Шпански фудбалски тренери
Везни играчи у фудбалу